Noordpolder (Axel), een polder ten noorden van Axel
 Noordpolder (Berkel)
 Noordpolder (Delfgauw), een polder en voormalig waterschap in de gemeenten Delft en Pijnacker
 Noordpolder (Dordrecht)
 Noordpolder (Groningen)
 Noordpolder (Knokke-Heist)
 de oorspronkelijke naam van de Waardsterpolder
 een andere naam voor de Noorderpolder (Noorddijk)
 Noordpolder (Rijswijk)
 Noordpolder (Terneuzen), een polder en wijk in de stad Terneuzen
 Noordpolder van Ossendrecht, een natuurgebied bij Ossendrecht